Literatuur
 De tuinen van Dorr, Nederlandstalige jeugdroman geschreven door Paul Biegel

Personen

Achternaam
 Laurence Dorr (1953), Amerikaanse botanicus
 John Van Nostrand Dorr (1872–1962), Amerikaanse uitvinder en chemist
 Nell Dorr (1893 - 1988), Amerikaanse fotografe
 Thomas Wilson Dorr (1805 -1854), Amerikaanse politicus

Voornaam
 Dorr Eugene Felt (1862 - 1930), Amerikaanse uitvinder